Juhan est un patronyme et prénom masculin estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1765-1845), violoniste et chef d'orchestre américain
 (1887-1967), joueur américain de football américain

Prénom
 (né en 1948), journaliste et homme politique estonien
Juhan Aavik (1884-1982), compositeur estonien
 (1873-1962), homme politique estonien
 (né en 1944), producteur et réalisateur finlandais
 (1894-1967), statisticien et homme politique estonien
 (1899-1948), journaliste et écrivain estonien
 (1884-1953), homme politique estonien
 (1892-1944), haltérophile estonien
 (1885-1942), homme politique estonien
 (1852-1888), poète et compositeur estonien
 (1895-1939), homme politique estonien
 (1861-1930), homme politique estonien
 (né en 1872), homme politique estonien
 (1812-1885)), prédicateur estonien
Juhan Liiv (864-1913), poète estonien
 (1845-1930), musicien folk estonien
 (1899-1983), artiste et peintre estonien
Juhan Parts (né en 1966), homme d'État estonien
 (1919-2007), journaliste et linguiste estonien
 (1885-1959), compositeur estonien
Juhan Smuul (1922-1971), écrivain soviétique estonien
Juhan Treisalt (Ivan Triesault) (1898-1980), acteur américain
 (1948-1995), poète et acteur estonien

Voir aussi
Prix de poésie Juhan-Liiv, prix annuel estonien

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom